Ончешти има више значења:

 Ончешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ончешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ончешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ончешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ончешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Ончешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Ончешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији